Jacopo Amigoni – pittore italiano
 Ottavio Amigoni – pittore italiano
 Pietro Amigoni – politico italiano